Nathalie Zeiger, actrice française
 Paul Zeiger, footballeur international français
 Edmond-Henri Zeiger-Viallet, artiste peintre suisse
 Hans Zeiger, écrivain américain
 Larry King de son vrai nom Lawrence Harvey Zeiger
 Augustin Zeiger, facteur d'orgue français
 Bernd Zeiger, pilote de char à glace allemand
 Jürgen Zeiger, président du  club allemand de rugby à XV RK Heusenstamm
 Herbert Zeiger, scientifique et cofondateur du maser
 Joanna Zeiger, athlète américaine qui a remporté la médaille de bronze au triathlon d'Edmonton en 2005